Михаи́л Капла́н: Каплан, Михаил Григорьевич (1906—1987) — советский кинооператор.
 Каплан, Михаил Данилович (род. 1948) — молдавский и американский физик и химик.
 Каплан, Михаил Яковлевич (1932—2022) — советский и российский актёр, народный артист России.